Віктор Федорович Білоусов ( 5 червня 1952, с. Цибулів, Монастирищенський район, Черкаська область) — український політик, колишній член «Комуністичної партії України», виконуючий обов'язки міського голови Черкас з квітня 2013-го по червень 2014-го року.

Життєпис 
́

Джерела 
 Білоусов Віктор Федорович 

Політики України
Міські голови Черкас